Der Kanton Gorron ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Mayenne, im Département Mayenne und in der Region Pays de la Loire; sein Hauptort ist Gorron.

Geschichte 
Der Kanton entstand in seiner heutigen Form 1801 aus dem Zusammenschluss des bisherigen Kantons Gorron und Teilen der Kantone Fougerolles, Georges-Buttavent (heute Saint-Georges-Buttavent), Montaudin, Oisseau und Saint-Denys-de-Gastines (heute Saint-Denis-de-Gastines).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 27 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neugliederung der Kantone im März 2015 bestand der Kanton Gorron aus den elf Gemeinden Brecé, Carelles, Châtillon-sur-Colmont, Colombiers-du-Plessis, Gorron (Hauptort), Hercé, Lesbois, Levaré, Saint-Aubin-Fosse-Louvain, Saint-Mars-sur-Colmont und Vieuvy. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 190,00 km2. Er besaß vor 2015 den INSEE-Code 5312.

Bevölkerungsentwicklung 

Gorron